Hemocel – jama ciała występująca u niektórych bezkręgowców. Hemocelem nazywa się taki miksocel, do którego wydostaje się zawartość układu krwionośnego, tj. występuje układ krwionośny typu otwartego. U stawonogów hemocel wypełnia hemolimfa.

Hemocel występuje u mięczaków i stawonogów:
 Hemocel stawonogów
 Hemocel mięczaków

Przypisy 

Embriologia
Anatomia zwierząt